Кубок Футбольної ліги 1990–1991 — 31-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше у своїй історії здобув Шеффілд Венсдей.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня/3 вересня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня/4 вересня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/3 вересня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/4 вересня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/5 вересня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/11 вересня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/4 вересня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/5 вересня 1990

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/10 жовтня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/9 жовтня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/10 жовтня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/9 жовтня 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/10 жовтня 1990

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 1990

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 1990

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 1990

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 1990

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 1990

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 1990

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 1990

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 1991

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 січня 1991

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 січня 1991

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 лютого 1991

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/27 лютого 1991

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1990–1991
1990 у футболі
1991 у футболі
1990 в англійському спорті
1991 в англійському спорті